Sokilnyky (ukrainisch ; russische Entsprechung Сокольники/Sokolniki) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Snamjanka, siehe Sokilnyky (Snamjanka)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Sjewjerodonezk, siehe Sokilnyky (Sjewjerodonezk)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Sokilnyky (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Terebowlja, siehe Sokilnyky (Terebowlja)

siehe auch:
 Sokolniki (Begriffsklärung)